Дми́трий Мака́ров:
 
 Макаров, Дмитрий Викторович (род. 1992) — российский хоккеист с мячом.
 Макаров, Дмитрий Леонидович (род. 1983) — российский хоккеист.